Vuk poate desemna:
 Vuk, carte scrisă de István Fekete
 Vuk, film din 1981
 Vuk, Ban al Bosniei